Марушка Детмерс (; род. 16 декабря 1962) — нидерландская актриса.

Биография 
Марушка Детмерс родилась в голландском городе Схонебек, Дренте.

Известность к ней пришла после съёмок в драмах «Имя: Кармен» (1983) Жан-Люка Годара и «Дьявол во плоти» (1986) Марко Беллоккьо, где она воплотила образы красивых девушек, сыгравших роковую роль в жизни главных героев. Она также работала с такими режиссёрами, как Марко Феррери, Клод Зиди, Жак Дерэ, Жак Дуайон, Эрик Барбье, Даниэль Винь и Мануэль Пурье.

Позже она снималась в менее значимых французских фильмах и больше играла в американских картинах, таких как «Война Ханны» (1988), «Короли мамбо» (1992) и «Стрелок» (1995).

Фильмография

Награды и номинации 
 Номинация на премию «Сезар» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Пиратка», 1985)

Ссылки